Боккино (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боккино, Альсеу Ариосто (1918—2013) — бразильский пианист, композитор и дирижёр.
 Боккино, Джорджо (1913—1995) — итальянский фехтовальщик на рапирах, олимпийский чемпион и чемпион мира.